Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Berlocq che ha battuto in finale Diego Hartfield 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Boris Pašanski (primo turno)
 Carlos Berlocq (Campione)
 Flávio Saretta (primo turno)

 Juan Antonio Marín (semifinali)
 Oliver Marach (semifinali)
 Thiago Alves (primo turno)
 Santiago Ventura (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2005